Nigrita peut désigner :
 Nigrita, un genre d'oiseau de la famille des Estrildidae ;
 Nigríta, une ville grecque de Macédoine.